Valentijn ist der Familienname folgender Personen:

 François Valentijn (1666–1727), niederländischer Historiker
 Jos Valentijn (* 1952), niederländischer Eisschnellläufer
 Marinus Valentijn (1900–1991), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Valentin
 Valentine
 Valentijn-Klasse, eine Bootsklasse der Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij